Сезон 1948/49 — 1-й сезон для «Вальядолида» в чемпионате Испании, а также 20-й год со дня основания футбольного клуба.

Состав

Трансферы

Пришли

Ушли

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 «Реал Вальядолид» в сезоне 1948/49

1948/1949
Реал Вальядолид